Chardon (Ohio), plaats in de Verenigde Staten
 Chardon-Lagache (metrostation), metrostation in Parijs
 IJsbrand Chardon, Nederlands menner
 Kees Chardon, Nederlands verzetsstrijder
 Groep Chardon, verzetsgroep rondom Kees Chardon